Jan Thijssen (archeoloog), Nederlands archeoloog 
Jan Thijssen (verzetsstrijder), Nederlands verzetsstrijder